Die Europaspiele sind sportliche Wettkämpfe europäischer Staaten mit olympischem Charakter. Die erste Austragung der Europaspiele fand vom 12. bis 28. Juni 2015 in Baku statt, die zweite Ausgabe vom 21. bis zum 30. Juni 2019 in Minsk.

Geschichte 
Schon länger hatten die Europäischen Olympischen Komitees (EOK) geplant, eigene kontinentale Spiele auszurichten, vergleichbar mit den Asienspielen oder den Panamerikanischen Spielen. Am 8. Dezember 2012 beschloss die Generalversammlung des EOKs, die Europaspiele erstmals im Jahr 2015 auszutragen. Als einziger Ausrichter bewarb sich Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans. Mit 38 zu 8 Stimmen wurde Baku als Ausrichter bestätigt. Die Europaspiele 2019 sollten eigentlich in den Niederlanden stattfinden, aber das Land zog wegen der Kosten seine Bewerbung zurück. Russland galt nach dem Rückzug der Niederlande mit der gemeinsamen Bewerbung von Kasan und Sotschi als Favorit für die Austragung. Die Spiele wurden jedoch letztlich an die belarussische Hauptstadt Minsk vergeben. 2023 sollen die Spiele im polnischen Krakau, das einziger Bewerber war, stattfinden.

Die Europaspiele stehen in Konkurrenz zu den seit 2018 stattfindenden European Championships.

Austragungen

Sportarten

Aktuelle 
Stand August 2022 sind folgende Sportarten Teil der Europaspiele:

Ehemalige

Weblinks 
 Website der Europaspiele
 Website der Europäischen Olympischen Komitees (englisch und französisch)
 European Games Baku 2015 (aserbaidschanisch und englisch)
 European Games Minsk 2019

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 2015